SS America puede referirse a:
 : un barco transatlántico botado en 1905 para la compañía naviera Hamburg America Line, aunque posteriormente fue empleado por la Marina de los Estados Unidos como barco de transporte de tropas en la Primera Guerra Mundial.
 : un barco transatlántico de la compañía naviera United States Lines, en servicio entre 1940 y 1994.